Дарио Убнер (; род. 28 апреля 1967, Муджа, Триест, Италия) — итальянский футболист, лучший бомбардир Серии А сезона 2001/02 (вместе с Давидом Трезеге) в составе «Пьяченцы». Спортивное прозвище — «Бизон» ().

Биография 
Дарио Убнер родился на севере Италии, в городке Муджа. После окончания седьмого класса школы Дарио пошёл работать, был пекарем, затем ковал алюминий, потом четыре года ставил оконные рамы. Раз или два в неделю после окончания 10-часового рабочего дня он приходил на тренировки районной команды «Муггесана». Для участия в матчах с другими командами Убнеру приходилось отпрашиваться с работы. В 20 лет Дарио перешёл в команду «Пьеведжина», игравшую в городском чемпионате Тревизо. Весь этот год Убнер продолжал работать стекольщиком. Через год Дарио оказался в клубе «Пергокрема», во время выступления за который он зарабатывал покраской стен.

Лишь в клубе «Фано» из Серии C1, где Убнер оказался в 1989 году, он полностью сосредоточился на футболе. При этом от вредных привычек отказываться не стал: выкуривал по 15 сигарет в день, выпивал стакан граппы, банку пива и много эспрессо. Убнер позволял себе курить даже на скамейке запасных вместе с тренером Франческо Гвидолином, также заядлым курильщиком. За три года в этой команде Дарио проявил себя как хороший бомбардир и в сезоне 1991/1992 с 14 забитыми голами стал лучшим бомбардиром Серии C1. В том сезоне его клуб вылетел из Серии C1, а Убнер, наоборот, пошёл на повышение в клуб Серии B «Чезена».

От болельщиков «Чезены» Убнер получил прозвище «Бизон» за внешность и силовую манеру игры. В этом клубе Дарио провёл пять сезонов, регулярно забивая, а в сезоне 1995/1996 став лучшим бомбардиром Серии B. В 1996 году Убнера приглашали на просмотр в миланский «Интер», но требовали отказаться от вредных привычек, с чем Дарио не согласился. Переходить в более сильный клуб Убнер не стремился, даже не имел агента. Когда им заинтересовались английские «Лидс Юнайтед» и «Ноттингем Форест», Дарио ответил на их предложения отказом, сославшись на губительное воздействие чужого образа жизни и собственную лень.

Отец — немец, мать — итальянка, несмотря на немецкие корни, Дарио почти не владеет немецким языком.

Личные достижения 
 Лучший бомбардир Серии А сезона 2001/02.
 Лучший бомбардир Серии B сезона 1995/96.
 Лучший бомбардир Серии С1 сезона 1991/92.

Примечания

Ссылки 
 

Игроки ФК «Пьеведжина»
Игроки ФК «Пергокрема»
Игроки ФК «Фано»
Игроки ФК «Чезена»
Игроки ФК «Брешиа»
Игроки ФК «Пьяченца»
Игроки ФК «Анкона»
Игроки ФК «Перуджа»
Игроки ФК «Мантова»
Игроки ФК «Кьяри»
Игроки ФК «Роденго-Саяно»
Футболисты Италии